Phloeonemus är ett släkte av skalbaggar. Phloeonemus ingår i familjen barkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Barkbaggar
Phloeonemus